Sákovics ist der Familienname folgender Personen:

 József Sákovics (1927–2009), ungarischer Fechter
 Lídia Dömölky-Sákovics (* 1936), ungarische Florettfechterin